Jerzy Adamski (1897–1978) – polski żołnierz, urzędnik
 Jerzy Adamski (1922–2001) – polski krytyk literacki i teatralny
 Jerzy Adamski (1937–2002) – bokser polski, wicemistrz olimpijski
 Jerzy Adamski (ur. 1951) – polityk polski, senator RP z ramienia SLD
 Jerzy Adamski (ur. 1957) – polski historyk, krajoznawca, samorządowiec